Az 1993-as Tippeligaen volt a 49. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Rosenborg volt. A szezont újra a Rosenborg csapata nyerte, a bajnokság történetében nyolcadjára.

Tabella

Osztályozó

Meccstáblázat

Statisztikák

Góllövőlista

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok